Данько́ — украинская фамилия.

Известные носители:
 Данько, Николай Иванович (учёный) (1949—2013) — украинский учёный, ректор Украинской государственной академии железнодорожного транспорта.
 Данько, Николай Иванович (художник) (род. 1959) — украинский художник театра.

См. также 
 Данько